Курота () — село в Онгудайском районе Республики Алтай России. Входит в состав Каракольского сельского поселения.

История 
Село основано в 1825 году.

География 
Расположено в горно-степной зоне центральной части Республики Алтай и находится по береу реки Урсул, в месте впадения в неё р. Курота и примыкает с запада к с. Каракол.

Уличная сеть состоит из четырёх географических объектов: ул. Зелёная, ул. Кайсанская, ул. Трактовая, ул. Центральная.

Абсолютная высота 885 метров выше уровня моря (по уровню с. Каракол, к которому примыкает село)
.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 69 %, русские 31 % от общей численности населения в 359 жителей

Инфраструктура 
Основные инфраструктурные объекты находятся в соседнем селе Каракол: школа, стадион и пр.
 
Дом-музей известного сказителя  Аржана Кезерекова

Транспорт 
Село стоит у федеральной автомобильной трассы Р-256 «Чуйский тракт». От села начинается автодорога регионального значения «Курота — Нижняя Талда» (идентификационный номер 84К-30) протяженностью 5,188
км. (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Примечания 

Населённые пункты Онгудайского района